FC Brașov (1936), voetbalclub in Roemenië (1936-2017)
FC Brașov (2021), voetbalclub in Roemenië